Australembiidae — семейство эмбий, включающее эндемиков Австралии. Иногда это семейство включают в состав Notoligotomidae в качестве подсемейства.

Распространение 
Австралия (восточная и южная часть).

Описание 
Бескрылые, червеобразные насекомые с короткими ногами. Обитают в подстилочном ярусе лесов из представителей Eucalyptus (Ross, 1963, 1991).

Классификация 
Семейство было выделено (Ross, 1963) на основании описания бескрылых самцов с комплексом плезиоморфных черт.
 Род Australembia — 2 вида
 Род Metoligotoma Davis, 1936 — 16 видов

Примечания

Литература 
 Davis C. 1936. Studies in Australian Embioptera. Part I. Systematics. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales 61: 229—253
 Davis C. 1943. Studies in Australian Embioptera. Part VI: Records of the genus Metoligotoma from Victoria. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales 68: 65-66
  1963. The families of Australian Embioptera, with descriptions of a new family, genus and species. Wasmann Journal of Biology 21: 121—136
 Ross E. S. 1991. Embioptera. Embiidina (Embiids, web-spinners, foot-spinners). pp. 405-409 in CSIRO (ed.) The Insects of Australia. A textbook for students and research workers. Melbourne : Melbourne University Press Vol. 1 2nd Edn.

Ссылки 
 Australian Faunal Directory, Australembiidae 
 Список эмбий мировой фауны 

Эмбии
Эндемики Австралии
Насекомые Австралии
Семейства насекомых